Die Mallorca Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 29. April bis 5. Mai 2002 auf Mallorca stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sandplätzen  ausgetragen. In derselben Woche wurde mit den BMW Open in München ein Turnier ausgetragen, welches genau wie die Mallorca Open zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger war der Spanier Alberto Martín, der in diesem Jahr nicht antrat. Stattdessen siegte der mit einer Wildcard gestartete und an acht gesetzte Argentinier Gastón Gaudio, der eine Woche zuvor in Barcelona seinen ersten Titel gewonnen hatte und direkt seinen zweiten Titel folgen ließ. Dabei verlor er nur einen Satz im Turnierverlauf. Sein Finalgegner war der an vier gesetzte Finne Jarkko Nieminen.
Im Doppel gewann die Paarung aus Donald Johnson und Jared Palmer im Vorjahr, die nicht erneut am Turnier teilnahmen. Es gewannen abermals die Setzlistenersten, die diesmal Mahesh Bhupathi und Leander Paes waren, ungefährdet das Turnier und gaben nur einmal einen Satz ab. Für die Paarung war es bereits der 22. gemeinsame Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 356.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 381.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Calvià